Сен-Назер-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Сен-Назер.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли упраздненный кантон Сен-Назер-Эст, четыре коммуны упраздненного кантона Монтуар-де-Бретань и одна коммуна кантона Поншато.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Бене (3 183 чел.)
 Донж (8 152 чел.)
 Монтуар-де-Бретань (7 180 чел.)
 Сен-Мало-де-Герсак (3 193 чел.)
 Сен-Назер (21 613 чел., восточные кварталы)
 Триньяк (7 983 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 25,6 % голосов против 24,6 % у Жана-Люка Меланшона и 24,5 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 57,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Жан-Люк Меланшон – 27,8 %, Эмманюэль Макрон – 25,5 %, Марин Ле Пен – 19,0 %, Франсуа Фийон – 11,5 %; 2 тур: Макрон – 68,6 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 36,5 %, Николя Саркози — 17,3 %, Жан-Люк Меланшон — 16,6 %; 2 тур: Олланд — 67,8 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют член совета коммуны Сен-Мало-де-Герсак Лидия Меньен (Lydia Meignen) и вице-мэр города Сен-Назер Жан-Люк Сеше (Jean-Luc Séchet) (оба — Социалистическая партия).

Ссылки